Cercle Jean Macé Bourges Basket is een Franse damesbasketbalclub uit Bourges. De club werd in totaal 14 keer Frans landskampioen en won de Coupe de France 11 keer. In 2012 kreeg de club Tango als sponsor en heet nu Tango Bourges Basket.

Erelijst
Frans Landskampioenschap (14):
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018

Coupe de France (11):
1990, 1991, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018, 2019

Tournoi de la Fédération (7):
1996, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008

Match des Champions (4):
2014, 2015, 2017, 2018

EuroLeague Women (3):
1997, 1998, 2001
2000 (Runner-up)

EuroCup Women (2):
2016, 2022

FIBA Europe SuperCup Women (1):
2022

Ronchetti Cup (1):
1995

Bekende spelers
 Céline Dumerc
 Laia Palau
 Vedrana Grgin-Fonseca
- Jelena Choedasjova
 Ana Dabović
 Ljubica Drljača
 Catherine Joens
 Anete Jēkabsone-Žogota
 Chatilla van Grinsven

Bekende coaches
 Valérie Garnier
 Catherine Malfois
 Pierre Vincent
 Vadim Kapranov

Externe link
 Officiële site

Bourges
Bourges
Sport in Cher
Sportclub in Centre-Val de Loire